«Шут Балакирев» — спектакль театра «Ленком», поставленный по пьесе Григория Горина режиссёром Марком Захаровым в 2001 году. В 2002 году был записан для телевидения.

История спектакля 
«Шут Балакирев» — последняя пьеса Григория Горина; по свидетельству Марка Захарова, работу над пьесой драматург закончил за несколько часов до смерти; премьеры спектакля он не увидел. На программке «Шута Балакирева» Марк Захаров поместил обращение к любимому драматургу, с которым он сотрудничал на протяжении всех лет своей работы в «Ленкоме», начиная с «Тиля»: «Я старался работать так, как мы сочиняли спектакли по его пьесам… — методом весёлых импровизаций, проб, ошибок, но и счастливых обретений… И если наш Балакирев будет не всегда таким, каким он тебе виделся, — сделай так, как умел делать только ты — прости весело и великодушно».

Герой пьесы, Иван Александрович Балакирев, реальное историческое лицо; дворянин, он был  доверенным слугой Петра I и Екатерины и придворным шутом, оказался посвящён во взаимоотношения императрицы с камергером Виллимом Монсом, был арестован по делу Монса и сослан в Рогервик. Легенда превратила его, не без участия К. А. Полевого, издавшего в 1839 году «Собрание анекдотов Балакирева», в шута-острослова, имевшего смелость высказывать императору то, о чём другие предпочитали молчать.

Премьера спектакля состоялась 14 мая 2001 года, и с тех пор «Шут Балакирев» не сходит со сцены театра. В 2002 году он был записан по трансляции для телевидения с первым составом исполнителей.

Краткое содержание 
Сюжет основан на реальных событиях петровской эпохи. Придворный шут Петра Первого Иван Балакирев, участник любимых государем празднеств и шутовских потех, волей обстоятельств оказывается вовлечён в сложные взаимоотношения при дворе и в семье императора.

Действующие лица и исполнители 
 Иван Балакирев — Сергей Фролов, Дмитрий Волков
 Пётр Первый — Олег Янковский, Александр Лазарев
 Екатерина I — Александра Захарова, Мария Миронова, Виктория Соловьёва, Анжелика Кошевая 
 Александр Меншиков — Николай Караченцов, Виктор Раков
 Граф Ягужинский, обер-прокурор — Александр Збруев, Дмитрий Гизбрехт 
 Камергер Монс — Александр Лазарев, Семён Шкаликов, Сергей Пиотровский
 Пётр Шафиров, вице-канцлер — Юрий Колычёв, Виктор Речман
 Анисия Кирилловна Балакирева, мать Ивана — Татьяна Кравченко
 Дуня Бурыкина, невеста Балакирева — Олеся Железняк, Анна Зайкова
 Дарья Степановна Бурыкина, мать Дуни — Людмила Артемьева, Наталья Заякина
 Головкина, камер-фрейлина — Людмила Поргина
 Шапский, обер-шут — Игорь Фокин
 Карл Фридрих Голштинский, герцог — Николай Шушарин
 Лакоста, шут — Иван Агапов

Создатели спектакля 
 Режиссёр-постановщик — Марк Захаров
 Художник-постановщик — Олег Шейнцис
 Режиссёр — Юрий Махаев
 Художник по костюмам — Мария Данилова
 Композитор — Сергей Рудницкий
 Текст песен — Юлия Кима и Ирины Мусаэлян

Создатели телеверсии 
 Режиссёр видеоверсии: Николай Скуйбин
 Оператор: Евгений Гуслинский, Владимир Фостенко, Алексей Найдёнов, Юлий Ольшванг
 Исполнительный продюсер: Феликс Клейман
 Продюсер: Владимир Досталь

Примечания 

Спектакли России
Спектакли России 2000-х годов
Спектакли Ленкома
Спектакли Марка Захарова
Пьесы Григория Горина
Спектакли по алфавиту